Premier Rides è un'azienda specializzata nella costruzione di attrazioni per parchi divertimento, con sede negli Stati Uniti. La società è nota per essere stata la prima a utilizzare motori a induzione lineare (acronimo inglese LIM) sulle sue montagne russe. Jim Seay è l'unico proprietario della società, di cui ne è presidente dal 1996.

Installazioni 
Al 2019 Premier Rides ha costruito un totale di 35 montagne russe in tutto il mondo. Diverse attrazioni furono prodotte dal loro subappaltatore Intermountain Lift, Inc.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Realizzatori di attrazioni